Цаліков (Цалікова) () — осетинське прізвище.

Відомі носії 
 Цаліков (Цалікаті) Ахмед (Ахмет) Тембулатович (1882—1928) — російський політичний і державний діяч, меншовик.
 Цаліков Ахмет Бацкоєвич (. 1929) — радянський азербайджанський скульптор.
 Цаліков Вадим Вадимович (. 1966) — російський кінорежисер, сценарист, художник.
 Данілбек (Джена) Цаліков — генерал-майор Російської імператорської армії.
 Цаліков Кантемир Олександрович (1908—1944) — радянський воєначальник, генерал-майор, Герой Радянського Союзу.
 Цаліков Мусса Данилович (1937—2020) — радянський і російський футболіст і тренер.
 Цаліков Руслан Хаджісмелович (. 1956) — перший заступник міністра оборони Росії.

 Цалікова Ніна Ахметівна (1924—2003) — радянський і російський педагог.

Див. також 

 Вулиця Цалікова (Владикавказ) — вулиця у Владикавказі, Північна Осетія.
 Цалікове — село в Алагірському районі Північної Осетії.

Примітки